Tribun (lateinisch , von , Unterteilungen des römischen Volkes) war im römischen Reich die Bezeichnung für verschiedene politische und militärische Funktionsträger. Das Amt, das sie bekleideten, nennt man Tribunat.

 Volkstribun (), ein Magistrat, das heißt ein gewählter politischer Amtsträger
 Aerartribun (), ursprünglich ein Beamter in der römischen Republik, der an Soldaten den Sold aus dem Staatsschatz auszahlte
 Militärtribun (), ein höherer Offizier der römischen Armee

Tribun wurde als Bezeichnung im Mittelalter und in der napoleonischen Zeit wiederbelebt:

 Tribun (Venedig)
 Cola di Rienzo (1313–1354), der „letzte Tribun“ Roms
 Tribunat (Frankreich), eines der beiden Legislativorgane der französischen Konsulatsverfassung von 1799

Siehe auch:
 Tribun (Naumburg), Wüstung südlich von Naumburg (Saale) im südlichen Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Tribunal